Il campionato mondiale Superbike 2015 è la ventottesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Stagione 
Il titolo piloti è stato vinto, a cinque gare dal termine della stagione, dal britannico Jonathan Rea, al primo titolo iridato in carriera e alla prima stagione con Kawasaki. Principali avversari di Rea sono stati, Leon Haslam su Aprilia nella prima parte di stagione, Tom Sykes su Kawasaki e Chaz Davies su Ducati. La cavalcata di Rea continua anche dopo la conquista del titolo, fino a sfiorare il record di punti in una stagione nel mondiale Superbike, ottenuto da Colin Edwards nel 2002 a quota 552 punti. 

Primo storico successo nella classifica costruttori per Kawasaki, unico costruttore, insieme a Ducati, ad essere presente in questo campionato con continuità fin dalla stagione 1988.

Piloti partecipanti

Fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Classifica Costruttori 

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni